Hausgenosse bezeichnet:

 die Mitglieder einer Wohn- oder Hausgemeinschaft, siehe Hausgenosse
 in der Schweiz die Mitglieder einer Zunft, insbesondere die
 Zunft zu Hausgenossen (Basel) 
 die zunftähnlich organisierten Mitglieder einer Münzstätte, siehe Hausgenossenschaft (Münzwesen),  insbesondere die
 Wiener Hausgenossen
 „Hausgenossen“, eine Erzählung von Günter Eich, siehe Maulwürfe (Günter Eich)